Aktualizace může být:

 přiblížení nějaké entity současnému stavu nebo současnému dění, chápání, vnímání
 dodání aktuálního stavu něčemu, např.:
 aktualizace antické hry
 aktualizace překladu
 aktualizace softwaru – v informatice získání novější verze software
 aktualizace počítačových dat

 aktualizace (literatura) – porušování vžitých norem novými uměleckými postupy, využívání neobvyklých uměleckých prostředků
 aktualizace (lingvistika) – ozvláštnění běžného jazykového prostředku neobvyklým užitím jazyka
 aktualizace (filosofie) – přechod nějakého stavu lidského bytí ze stavu možnosti do stavu reálné skutečnosti

Externí odkazy